

Wydarzenia 

 54-e starożytne igrzyska olimpijskie.

Urodzili się 
 Sun Zi, chiński strateg wojskowy